Michel Berger peut désigner :
 Michel Berger (1947-1992), un pianiste, auteur-compositeur-interprète, directeur artistique et arrangeur musical français ;
 Michel Berger, appelé aussi Cœur brisé, le premier album studio enregistré par Michel Berger en tant que chanteur.